der Jagiellone ist der Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Kasimir der Jagiellone (1427–1492), Großfürst von Litauen und König von Polen, siehe Kasimir IV. Andreas
 Alexander der Jagiellone (1461–1506), Großfürst von Litauen und König von Polen, siehe Alexander (Polen)

Siehe auch:
 Jagiellonen